Iveco Zeta — семейство среднетоннажных грузовых автомобилей полной массой от 2,5 до 6,5 тонн, выпускаемых итальянской компанией Iveco S.p.A. в период с 1977 по 1991 год. За основу семейства изначально было взято семейство OM Lupetto, которое дебютировало в 1959 году. В 1972 году OM Lupetto, Leoncino, Daino и Tigrotto были заменены на серию OM X, которая стала основой для семейства Zeta.

В 1987 году семейство грузовиков модернизировали, изменился внешний вид (фары, бамперы), начали устанавливать турбонаддув, и автомобили получили название Iveco TurboZeta. В 1991 году Zeta была заменена совершенно новым Iveco EuroCargo.

TurboZeta и Zeta изготавливались по лицензии в бывшей Югославии на заводе Zastava Kamioni. Zastava производила грузовик до конца 2012 года и экспортировала через дилерскую сеть Iveco на многие рынки. С 2004 года она продавалась как Zastava EuroZeta после фэйслифтинга, чтобы соответствовать стандартам выбросов Евро-3. В более поздних версиях (85.14) предлагается дизельный двигатель Cummins мощностью 140 л. с. (103 кВт), что соответствует требованиям выбросов Евро-4. Зета с 1990 по 2006 год производилась в Турции на заводе Otoyol Sanayi. Позднее более тяжёлые версии Otoyol Iveco получили фары, перенесённые на бампер.

Технические характеристики

Iveco Zeta

Iveco TurboZeta

Ссылки 

Автомобили по алфавиту
Zeta
Седельные тягачи
Автомобили Италии